Western Chivalry – cortometraggio del 1910 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 Western Chivalry – cortometraggio del 1911 diretto da Romaine Fielding
 Western Chivalry – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Comet Film Company